Frank Kearse – giocatore di football americano statunitense
 Jermaine Kearse – ex giocatore di football americano statunitense
 Jevon Kearse – ex giocatore di football americano statunitense
 NaShawn Kearse – attore statunitense